W Polsce 
 Klęczkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Stolno 
 Klęczkowo – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko
 Klęczkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Działdowo
 Klęczkowo – gromada w powiecie działdowskim

 Zobacz też Kleczkowo